Эли́забет Стюарт, графи́ня Ле́ннокс (), урождённая Элизабет Кавендиш (; 31 марта 1555 — 21 января 1582) — английская аристократка, мать Арабеллы Стюарт — одной из претенденток на престол Англии.

Биография 
Элизабет родилась в Чатсуорт-хаусе, графство Дербишир, в семье сэра Уильяма Кавендиша и Элизабет Хардвик из Дербишира, особо приближённой фрейлины королевы Елизаветы Тюдор и одной из самых богатых женщин Англии, более известной под прозвищем Бесс из Хардвика. Элизабет Кавендиш стала шестым ребёнком и третьей дочерью пары; крёстными девочки были Катерина Грей, одна из сестёр «девятидневной» королевы Джейн Грей, и Элизабет Брук, маркиза Нортгемптон.

В начале 1570-х годов её мать, вышедшая в 1568 году за Джорджа Толбота, 6-го графа Шрусбери, намеревалась устроить брак Элизабет с Перегрином Берти, сыном Ричарда Берти и Кэтрин, баронессы Уиллоуби, но в 1574 году она нашла более выгодную партию. Осенью 1574 года Маргарита Дуглас и её сын Чарльз Стюарт, граф Леннокс, путешествовали по королевству и 9 октября остановились на несколько дней в Хантингдоне, неподалёку от аббатства Раффорд, принадлежавшего семье Шрусбери. Графиня Шрусбери пригласила Ленноксов погостить в Раффорде. По прибытии Маргарита сказалась больной, а графиня Шрусбери вызвалась быть её сиделкой в течение следующих пяти дней. Всё это время Чарльз и Элизабет проводили вдвоём.

В начале ноября Элизабет тайно вышла замуж за Чарльза Стюарта. Родители обвенчавшейся пары навлекли на себя гнев Елизаветы I за организацию брака без её разрешения: по приказу королевы мать жениха, приходившаяся Елизавете I кузиной, была отправлена в Тауэр, в то время как графине Шрусбери удалось избежать наказания.

По некоторым данным визит в Раффорд был спланирован заранее с целью установления контакта между Маргаритой и Марией, королевой Шотландии, которая в то время находилась в Англии под присмотром Шрусбери. У графини Шрусбери были несколько иные намерения: старший сын графини Леннокс, Генри, лорд Дарнли, был некогда мужем Марии Шотландской; он и его брат Чарльз являлись претендентами на английский трон на основании родства с Тюдорами через мать Маргариты. Выдав Элизабет замуж за Чарльза, графиня Шрусбери рассчитывала таким образом породниться и с Тюдорами, и со Стюартами, а если бы у пары родился сын, то его права на английский престол могли быть более весомыми, чем у Якова, сына Марии и Дарнли.

Осенью 1575 года Элизабет родила своего единственного ребёнка, дочь Арабеллу. Её муж умер в 1576 году от чахотки. Элизабет скончалась шестью годами позже в замке Шеффилд в возрасте около двадцати шести лет. Опека над малолетней дочерью Элизабет была передана графине Шрусбери, хотя ожидалось, что её опекуном станет Уильям Сесил, барон Бёрли, как глава .

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Дом Кавендиш
Стюарты
Женщины эпохи Тюдоров
Умершие в 1580-е годы